Шершнёв — фамилия; имеет женскую форму Шершнёва.
 Шершнёв, Никита Владимирович (род. 2001) — российский футболист.
 Шершнёв, Пётр Андреевич (1916—1966) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

Шершнёва 
 Шершнёва, Вера Дмитриевна (1906—1978) — советская актриса кино.
 Шершнёва, Римма Ивановна (1925—1942) — советская партизанка, первая и единственная женщина, закрывшая своим телом амбразуру вражеского дзота.

См. также 
 Шершнев